Yo-yo peut faire référence à :
 Le yo-yo, un jouet constitué de deux hémisphères aplatis, réunis par un axe autour duquel s'enroule une ficelle,
 Une pâtisserie tunisienne,
 Le yoyo est un dispositif qui permet d'annuler la vitesse de rotation d'un engin spatial, 
 Le yoyo ou diabolo est un sobriquet utilisé pour des implants d'aération transtympanique utilisés en chirurgie auditive pour combattre notamment les symptômes d'acouphènes, ou éviter des otites séreuses. Le nom fait référence à la forme de ces drains,
 Dans les centres de détention, on appelle yo-yo un dispositif bricolé par les détenus afin de se transmettre de petits objets d'une cellule à l'autre. Il consiste en une longue ficelle (ou tissu grossièrement tressé) au bout de laquelle est accroché l'objet. Le détenu passe l'objet par la fenêtre de sa cellule, le laissant pendre le long du mur à l'extérieur, ensuite, en imprimant un mouvement de balancier, il permet au détenu de la cellule voisine de l'attraper,
 Un objet également appelé grinder ou moulin à herbe, servant à moudre, à effriter la marijuana en s'épargnant l'effort de l'émietter à la main,
 L'effet yo-yo, un cycle marqué par la perte et la reprise ultérieure de poids corporel à la suite de l'alimentation excessive de calories,
 Le yo-yo émotionnel de personnes lunatiques ou atteintes de trouble de l'humeur,
 Un poisson la Loche pakistanaise (Botia almorhae), dite loche yo-yo en raison des motifs sur son corps en noir et blanc.

Toponyme 
Yoyo, une commune du Burkina Faso

Homophones 
 Dans la musique rap, une interjection homophone existe mais dont la graphie est plutôt « Yo ! Yo ! ».
 Yoyo, un film de Pierre Etaix de 1965.
 Yoyo est un diminutif courant, souvent affectueux, pour le prénom .

Musique 
 Yoyo est un chanteur franco-marocain.
 Yo-Yo est une rappeuse américaine.
 Tata Yoyo est une chanson interprétée par Annie Cordy.

Culture populaire 
 Yoyo est le surnom de Lionel Jospin dans Les Guignols de l'info.

Notes et références